Kaps steht für:
 Weißkohl

Kaps heißen folgende geographischen Objekte: 
 Kaps (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Kaps (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kaps (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kaps (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kaps (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kaps (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kaps (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kaps (Gemeinde Kitzbühel) Ortslage von Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Kaps ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Kaps (1856–unbekannt), deutsche Sängerin (Sopran)
 Alfons Kaps (1901–1943), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Amandus Kaps (1810–1900), deutscher Theaterschauspieler
 Artur Kaps (Künstlername in Spanien: Cástor; 1912–1974), österreichischer Theaterdirektor und Autor
 Beatrice Kaps-Zurmahr (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Christoph Kaps (* 1959), deutscher Orgelbauer
 Darja Kapš (* 1981), slowenische Schachspielerin und Politikerin (SD)
 Engelbert Kaps (1888–1975), deutscher Bildhauer
 Erhard Kaps (1915–2007), deutscher Autor 
 Fred Kaps (1926–1980), niederländischer Zauberkünstler, dreimaliger Weltmeister
 Hansjoachim Kaps (* 1942), deutscher Gitarrist und Hochschullehrer in Berlin
 Hermann Kaps (* 1940), deutscher Schiffsoffizier und Hochschullehrer an der Hochschule für Nautik in Bremen
 Joachim Kaps (* 1952), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Johann Kaps (1895–1966), österreichischer Politiker
 Lutz Kaps (1945–2016), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Kaps (1979–2021), deutscher Schauspieler
 Nikolaus Kaps († 1512), Weihbischof in Passau und Gurk
 Peter Kaps (1917–1997), deutscher Politiker (CSU)
 Richard Kaps (1845–1876), deutscher Opernsänger
 Robert Kaps (1847–1911), deutscher Opernsänger
 Ruth Kaps (* 1968), deutsche Ruderin
 Sebastian Kaps (* 1956), deutscher Landschaftsfotograf und Autor
 Susanne Kaps (* 1980), deutsche Synchronsprecherin

Kaps, Weiteres:
 Ernst Kaps Klavierfabrik AG, Klavierfabrik in Dresden

KAPS ist eine Abkürzung für:
 Kakrapar Atomic Power Station, ein Kernkraftwerk in Indien

Siehe auch:
 KAP
 Kapp
 Kapps
 Caps
 Kapsch